Ли́ввики, каре́лы-ли́ввики (), также оло́нецкие каре́лы — один из трёх крупных субэтносов (помимо людиков и собственно карел) в составе карельского этноса. Также, как и субэтнос людиков (), существенно отличается по культуре и языку (вплоть до различий в алфавитах) от собственно карел. Ливвики в большинстве своём проживают в Олонецкой Карелии, в восточном и северном Приладожье.

История и происхождение 
Этногенез ливвиков, как собственно и вообще карел, остаётся недостаточно изученным. Общепринятой является точка зрения, что субэтнос сформировался в процессе межэтнического контакта средневековой корелы с весью, вероятно с преобладанием второй компоненты, что и обусловило в конечном итоге своеобразие языка и культуры ливвиков. В ряде источников высказывались версии о прибалтийском происхождении ливвиков, поскольку их название на собственно карельском () практически идентично самоназванию ливов. Возможно, часть ливов в раннем Средневековье мигрировала в Приладожье и смешалась с корелой, сохранив однако память о своей этнической своеобычности. Д. В. Бубрих отмечал, что памятники средневековой материальной культуры свидетельствуют именно о миграции с юга населения, образовавшего вместе с автохтонными карелами субэтнос ливвиков.

Однако первое письменное упоминание о ливвиках предположительно относится ещё к VI веку: в книге Иордана «О происхождении и деяниях гетов» перечислен ряд прибалтийско-финских народов, покорённых предводителем готов Германарихом. Большинство исследователей (Ю.Коскинен, К.Мюлленгофф, В.Томашек и др.) обоснованно считают, что данный список был просто позаимствован Иорданом из не дошедшего до нас итинерария. В этом списке наряду с мерей и мордвой присутствует народ под названием «Thiudos in Aunxis», то есть, согласно Ф. Брауну, «чудь олонецкая» (на большинстве карельских и прибалтийско-финских языков Олонец до настоящего времени называется Aunus, в соответствующем падеже Aunuksis).

Столицей ливвиков со времён раннего Средневековья был город Олонец; дата основания крепости на этом месте достоверно неизвестна, впервые в письменных источниках Олонец упоминается в уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича, выданной в 1137 году Софийскому собору о изменении сборов в пользу новгородской епархии. Территория ливвиков входила в состав Карельской земли, Обонежской пятины Новгородской земли. Вместе с Новгородской землёй ливвики вошли при Иване III в состав Московского государства, Олонецкая крепость была капитально перестроена в 1649 году. В 1773 году Екатерина Великая учредила Олонецкую область в составе Новгородского наместничества, в которую вошли все земли ливвиков и столицей которой до 1782 года был Олонец.

В Отечественную войну 1812 года прославились олонецкие стрелки — добровольное ополчение карел-ливвиков, сформированное из профессиональных охотников на пушного зверя и сражавшееся подобно егерям в рассыпном строю.

До второй трети XX века значительное количество ливвиков проживало на территории Финляндии, сохраняя свои язык и культуру, однако к настоящему времени по данным финских исследователей они полностью ассимилированы и включены в состав финского этноса.

Язык 
Происхождение ливвиковского языка до настоящего времени достоверно не определено в силу неопределённости и самого происхождения ливвиков; он относится к прибалтийско-финской ветви финно-угорской группы языков и классифицируется как агглютинативный язык. В языке присутствует значительное количество заимствований из архаичного вепсского языка, а также пласт западноприбалтийской лексики, отсутствующий в других карельских языках. Достоверных сведений о возникновении письменности у ливвиков не имеется, в XIX веке она уже существовала на основе кириллицы, в 1930-х годах была введена письменность на основе латиницы.

Устаревший алфавит ливвиковского языка

В составе ливвиковского наречия выделяются следующие диалекты и субдиалекты:

† — мертвые диалекты и говоры

 сямозерский †
 тулемаярвский
 ведлозерский †
 вительский †
 салминский (видлицкий)
 коткатьярвский
 рыпушкальский
 неккульский

В российской лингвистике язык принято считать диалектом карельского языка, в то время как часть финских лингвистов и большинство западных считают его самостоятельным языком.

Литература 
 Финно-угры и балты в эпоху средневековья. Археология СССР. Под ред.: Рыбаков Б. А. — М., 1987 г.
 Финны в Европе. В 2-х томах. — М., 1990 г.
 Вага Т. В., Потахин С. Б. Особенности расселения и землепользования карелов-ливвиков // Н. М. Пржевальский и современное страноведение: Материалы международной научно-практической конференции. Часть II. Смоленск: Изд-во СГУ, 1999.
 Бубрих Д. В. Догосударственный период истории балтийско-беломорского севера.
 Браун Ф. А. Разыскания в области гото-славянских отношений. С-Пб., 1899.
 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., Алетейя, 1997.

Ссылки 
 О карелах на сайте livviki.karelia.ru
 Эса Анттикоски. Карелы.
 Карелы. // «Народы и религии мира»
 «Oma Mua» — газета на ливвиковском языке
 Национальный вопрос
 Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Н. Г. Прилукина
 Трифонова Л. В. Традиционный интерьер избы пряжинского карела-ливвика из окрестностей Ведлозера начала XX века

Финно-угорские народы
Карелы
Народы России